Благовест:

 Благовест — вид православного звона, а также колокол, с помощью которого он производится
 Благовест — журнал, издававшийся в XIX веке А. В. Васильевым
 Благовест — журнал русских католиков византийского обряда, издававшийся во Франции.
 Благовест или Благовестник — день народного календаря, выпадающий на 
 Благовест — имя
 Благовест — посёлок, Комаричский район, Брянская область
 Благовест — парусный катамаран, совершивший в 2002—2007 годах кругосветное путешествие
 Благовест — российская радиостанция
 Благовест — серия российских спутников связи.
 Благовест — российский хор («хоровой ансамбль»; основан в 1987), со специализацией на русской духовной музыке.

Примечания